Хама́н (, Haman-gun) — уезд в провинции Кёнсан-Намдо, Южная Корея.

История 
История Хамана берёт своё начало во времена государственного объединения Пёнхан. Тогда на месте современного уезда находилось поселение Пёнджин Анъя. В эпоху Кая здесь располагался племенной союз Ара Кая. В VIII веке территория перешла под управление государства Объединённое Силла и в 757 году здесь был основан уезд Хаман. После этого территория уезда несколько раз включалась в различные административные единицы — в 995 году в Хамджу, в 1018 году в уезд Кимхэ, в 1509 году в Тохобу, а в 1906 году в уезд Чхильвон. В 1914 уезд Хаман был создан снова.

География 
Хаман расположен в юго-восточной части Корейского полуострова в центральной части провинции Кёнсан-Намдо. На востоке граничит с Чханвоном, на западе — с Чинджу, на юге — с Масаном и Ыйрёном и на севере — с Чханнёном. Ландшафт преимущественно холмистый. Высшая точка — гора Йохансан (770 метров). Северная часть уезда топографически находится ниже, чем южная. Через территорию протекают одни из важнейших рек Кореи — Нактонган и Намган. Между этими двумя реками находится площадь, пригодная для ведения сельского хозяйства.

Административное деление 
Хаман административно делится на 1 ып и 9 мёнов:

Экономика 
Экономика Хамана завязано на сельское хозяйство и пищевую промышленность. Среди сельскохозяйственных культур, производимых в Хамане можно отметить арбузы, сою, виноград, дыни, мёд, хурму.

Туризм и достопримечательности 
 Хаманская конфуцианская школа (хянгё) — была основана в середине XVII века в эпоху расцвета конфуцианства во время династии Чосон. Во время Корейской войны была разрушена, затем воссоздана усилиями южнокорейского правительства. 6 августа 1983 года комплекс зданий хаманской конфуцианской школы был внесён в список материального культурного наследия под номером 211.
 Буддийский храм Чанчхонса — расположен в Чхильбукмёне. Первые постройки на месте этого храма были сделаны в IX веке, в эпоху Объединённого Силла. Главное здание храмового комплекса было возведено в 1979 году.
 Парк Хамджу, с соответствующей инфраструктурой для отдыха и рекреационного туризма. На территории парка высажено более 2 тыс. деревьев и более 26 тыс. кустарников. Имеется большой сад. Общая площадь парка — 60 тыс. м².
 Фестиваль искусств Арадже, проходящий ежегодно в ноябре. Фестиваль посвящён культурному наследию Кая. В программе выступления фольклорных коллективов, театрализованные шествия, спортивные состязания.
 Отпечатки ископаемой птицы мезозойской эры, найденные в местечке Йонсанни района Чхильвонмён. Птица, которой принадлежали эти отпечатки, была названа в честь уезда Koreanaornis hamanensis. Также в этих местах находят отпечатки лап динозавров и других вымерших птиц.

Символы 
Как и остальные города и уезды Южной Кореи, Хаман имеет ряд символов:
 Дерево: хурма — является символом богатства.
 Цветок: цинния — символизирует способности и жизненный дух жителей уезда.
 Птица: сорока — символизирует удачу и хорошие новости.
 Маскот: Весёлый бык Удори, символизирующий животноводческую промышленность Хамана.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim

Уезды Республики Корея
Кёнсан-Намдо